Зала сла́ви AVN () — спеціальна нагорода AVN.

Нижче наведено список учасників.

Учасники Зали слави AVN () 

Учасників відсортовано за прізвищем згідно з англійським алфавітом

Засновники ()

Товари для задоволення ()

Інтернет засновники ()

Посилання 
 Офіційний список  
 AVN.com  

AVN Awards
Зали слави